Schickling ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Schickling (* 1989), deutscher Billardspieler
 Erich Schickling (1924–2012), deutscher Maler und Bildender Künstler